Celebes – indonezyjska wyspa na Oceanie Spokojnym
 Morze Celebes – indonezyjskie półzamknięte (międzywyspowe) morze będące częścią Pacyfiku
 Celebes Południowo-Wschodni – prowincja w Indonezji na wyspie Celebes
 Celebes Południowy – prowincja w Indonezji na wyspie Celebes
 Celebes Północny – prowincja w Indonezji w północnej części wyspy Celebes
 Celebes Środkowy – prowincja w Indonezji na wyspie Celebes
 Celebes Zachodni – prowincja w Indonezji w zachodniej części wyspy Celebes